Unconditional Love puede referirse a:

Cine 
 Unconditional Love, película de 2002;

Música 
 Unconditional Love (1991), canción de Cyndi Lauper; o
 Unconditional Love (1998), canción de Tupac.